Шабьер «Шаби» Кастильо Аранбуру (; род. 29 марта 1986, Дуранго, Испания) — баскский футболист, защитник клуба «Атлетик Бильбао».

Клубная карьера 
Шаби начинал свою карьеру в скромной команде «Икастола Маистеги», откуда попал в систему «Атлетика», где провёл пять лет. Затем он попал в школу клуба «Дуранго», где его и приметил «Реал Сосьедад». Однако в матчах национальных первенств Шаби дебютировал за другой клуб — «Лас Пальмас», за который выступал на правах аренды. Затем игрок отыграл два сезона за «Реал Сосьедад» во второй испанской лиге.

15 июля 2009 года Шаби подписал четырёхлетний контракт с «Атлетиком». Его дебют в Примере состоялся 30 августа 2009 года в матче против «Эспаньолом». Он использовался в системе ротации клуба. Сезон 2011/12 Шаби пропустил из-за полученной травмы.

Карьера в сборной 
За юношескую сборную Испании Шаби провёл один матч в 2005 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Атлетика» 
 
 Профиль на сайте bdfutbol  

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Алавес»